Christian Frege ist der Name folgender Personen:

* Christian Ferdinand Frege (1780–1821), deutscher Bankier und Kaufmann, siehe Christian Gottlob Frege #Nachkommen
 Christian Gottlieb Frege (1712–1748), deutscher Mediziner 
 Christian Gottlob Frege (1715–1781), deutscher Bankier, Kaufmann und Ratsherr
 Christian Gottlob Frege II (1747–1816), deutscher Bankier und Ratsherr, siehe Christian Gottlob Frege #Nachkommen
 Christian Gottlob Frege III (1778–1855), deutscher Bankier, siehe Christian Gottlob Frege #Nachkommen